LaTeX – system składu tekstowego
 Lateks – surowiec roślinny